One of These Days est une expression anglaise signifiant « Un de ces jours ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album live de Papa Roach ;
 , album de Helen Slater sorti le  ;

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 One of These Days, chanson des Pink Floyd présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  d'Emmylou Harris sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album McCartney II sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album VU sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Operation Ivy présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Spacehog présente sur l'album The Chinese Album sorti le  ;
 , chanson de Wu-Tang Clan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Santana feta. Ozomatli présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Saga présente sur l'album  sorti en .

Voir aussi